— японская сэйю. Она озвучила таких персонажей аниме, как: Яэ Мико из Genshin impact Нацумэ Кисигая в Non Non Biyori, Цубаки Савабэ в Your Lie in April, Ироха Иссики Oregairu, Судзука Дайрэндзи в Tokyo Ravens, Очако Урарака в «Моей геройской академии», Кокоа Хото в Is the Order a Rabbit?, Ран Митакэ в BanG Dream!, Ёцуба Накано в The Quintessential Quintuplets, Хасуки Комаи в Boarding School Juliet, Нао Томори в Charlotte, Риннэ в Pretty Rhythm: Rainbow Live и King of Prism. В 2018 году получила награду за лучшую женскую роль второго плана на 12-й премии Seiyu Awards.

Биография 
В детстве Аянэ хотела стать актрисой, и ещё во время учёбы в общеобразовательной средней школе поступила на факультет актёрского мастерства Gekidan Tohai, где прошла курсы традиционного японского танца, растяжки, фехтования, сценического мастерства и озвучивания, но после выхода на сцену поняла, что настоящее выступление отличается от её представлений о профессии. В тот момент она решила стать сэйю.

Фильмография

Аниме-сериалы

Полнометражные фильмы

OVA

ONA

Видеоигры 
 Azur Lane — Prinz Eugen, 
 Cookie Run: Kingdom — Kumiho Cookie
  — Type 97, De Lisle
 Genshin Impact — Яэ Мико
 Honkai Impact 3rd — Яэ Сакура
 Kantai Collection
 Langrisser — Chris
 Melty blood: Type Lumina — Mario Gallo Bestino 
 No Straight Roads — Mayday

Ссылки 
 Профиль на I’m Enterprise.

Примечания 

Актрисы озвучивания Японии